Gombe (ciutat), ciutat de Nigèria
 Estat de Gombe, estat federat de Nigèria
 Emirat de Gombe, emirat històric i tradicional de Nigèria